Abderrahmane Djalti (né en 1958), acteur et chanteur algérien
 Mohamed Djalti (né en 1970), joueur de football international algérien